Kasumi peut désigner :
 Kasumi, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 KASUMI, un algorithme de chiffrement par bloc utilisé dans le cadre de la téléphonie mobile avec la norme 3GPP ;
 Kasumi, un personnage de la série de jeux vidéo Dead or Alive ;
 Kasumi, un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden.

 Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Kasumi :
 le Kasumi, un destroyer de classe Akatsuki lancé en 1902 et détruit en 1920 ;
 le Kasumi, un destroyer de classe Asashio lancé en 1937 et coulé en 1945.